Букаткин:

 Букаткин, Максим Сергеевич (1985) — российский футболист.
 Букаткин, Никита Александрович (1988) — белорусский футболист.